Salpinctes peut désigner :
 Salpinctes : genre monotypique d'oiseaux de la famille des Troglodytidae dans l’ordre des Passeriformes qui comprend l'espèce du Troglodyte des rochers, Salpinctes obsoletus ;
 Salpinctes : genre de plantes de la famille des Apocynaceae.